Шеклфорд (округ, Техас) — округ в штате Техас.
 Шеклфорд, Кевин (род. 1989) — американский бейсболист.
 Шеклфорд, Тед (род. 1946) — американский актёр.

См. также 
 Шеклефорд, Майкл (род. 1965) — американский математик.